Wilhelm Berndt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Berndt (Zoologe) (1878–1945), deutscher Zoologe 
 Wilhelm Berndt (Diplomat), nicaraguanischer Diplomat 
 Wilhelm Berndt (Mediziner) (1889–1945), deutscher Arzt und SS-Brigadeführer
 Wilhelm Berndt (Richter) († 1957), deutscher Jurist und Richter